WCD steht als Abkürzung für:

 Wearable Cardioverter/Defibrillator, eine Defibrillatorweste, siehe Defibrillator #Defibrillatorweste (WCD - Wearable Cardioverter/Defibrillator)
 BigCityBeats World Club Dome, Musikfestival in Frankfurt am Main
 World Commission on Dams, siehe Weltkommission für Staudämme
 World Cleanup Day, Umweltschutz-Aktionstag

WCd steht als Abkürzung für:
 Schmalspurbahn Wilkau-Haßlau–Carlsfeld, Schmalspurbahn in Sachsen

Abkürzung